

Села:
 Совхозне — Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Совхозне — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район

Совхозне — село, Удмуртія, Зав'яловський район